Суфриер:

 Суфриер — приход (единица административно-территориального деления) в Сент-Люсии;
 Суфриер — вулкан на острове Бас-Тер.
 Суфриер (Ла-Суфриер) — вулкан на острове Сент-Винсент;
 Суфриер — деревня в приходе Сент-Марк в Доминике;
 Суфриер-Хилс — вулкан на острове Монтсеррат;
 Ла-Суфриер — документальный фильм режиссёра Вернера Херцога, посвящённый извержению одноимённого вулкана.